Seidenberg, Saidenberg, Zajdenberg (Zaidenberg), Seidenberger:
 Zawidów (niem.: Seidenberg)
 Stary Zawidów (niem.: Alt Seidenberg)

 Wolfgang Seidenberg
 Yannic Seidenberg